Otto Dieffenbach ist der Name folgender Personen:

* Otto Dieffenbach (Chemiker, 1827) (1827–1900), deutscher Chemiker und Bergingenieur 
 Otto Dieffenbach (Chemiker, 1862) (1862–1919), deutscher Chemiker